Центра́льная прови́нция — название административно-территориальных единиц ряда государств:

 Центральная провинция — провинция Замбии;
 Центральная провинция — провинция Камеруна;
 Центральная провинция — провинция Кении;
 Центральная провинция — провинция Малави;
 Центральная провинция — провинция Папуа — Новой Гвинеи;
 Центральная провинция — провинция Парагвая;
 Центральная провинция — провинция Соломоновых Островов;
 Центральная провинция — провинция Шри-Ланки.